Bosnië-Herzegovina 
 Lađevci (Čajniče), een plaats in de gemeente Čajniče in Bosnië-Herzegovina
 Lađevci (Čelinac), een plaats in de gemeente Čelinac in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Lađevci (Skradin), een plaats in de Kroatische gemeente Skradin

Servië
 Lađevci (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo